Театр-студія (колектив) — нечисленний театральний колектив, який, в більшості, не маючи власного приміщення,  виступає на орендованих сценічних майданчиках

Історія 
Театри-студії виникли в 19 ст. в  Європі як реакція на академічні претензії комерційного театру.

У Москві актор і режисер К. С. Станіславський заснував драматичний гурток, що згодом став Московським Художнім театром. 

Аматорські трупи створювалися в Парижі та інших європейських містах, і навіть такі відомі професійні колективи, як «Товариство літературного театру» в Лондоні і «Театр Абатства» в Дубліні, спочатку виникли як аматорські студії. 

У США історія театру-студії веде відлік з 1853 року, коли почала свою діяльність «Драматична асоціація Дезерет» в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта). 

З ранніх театрів-студій відомі також «Театральний клуб» в Бостоні (1877) і Нью-Йоркський «Клуб любителів комедії» (1884), існують і понині. 

З тих пір аматорські колективи по обидві сторони Атлантики нестримно множилися, чому з часом заговорили про «студійний рух». Тільки в США зараз понад 75 000 театрів-студій, які поділяються на самодіяльні, студентські та експериментальні.

В Україні найбільш відомим є театр-студія «Березіль», заснований Лесем Курбасом у 1922 році в  Києві.
 
В 1936 році його було переміщено до Харкова, де він зайняв приміщення, яке до цього належало театру імені І.Франка під керівництвом Гната Юри (нині це будівля Харківського українського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка). 
Зараз назву «Березіль» носить мала сцена Харківського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Самодіяльний театр в етнічних та інших громадах є центром суспільно-культурного життя і дозвілля. Здебільшого він аматорський, проте більшість сформованих колективів часто вдається до послуг професійних режисерів. Керівництво зосереджено в руках правління, основні питання, пов'язані з виробництвом, лягають на виборний комітет. Ретельно розписаний сезон гарантується підпискою на ті чи інші спектаклі.

Можливо, найяскравішим досягненням театру-студії став його внесок в роботу експериментального театру. Покликана затверджувати нові форми акторської гри, режисури і драматургії, експериментальна студія найчастіше пропонує глядачам таку духовну їжу, яку не зважиться готувати  усталений комерційний театр.

Див. також 
 Київський камерний театр-студія «Дивний замок»
 ГаРмИдЕр
 Театр-студія «Арабески»
 Хочу (театр-студія)
 Майстерня театрального мистецтва «Сузір'я»
 Молодіжний інтерактивний театр-студія «Міст»
 Театр-студія імпровізації «Чорний квадрат»
 Український малий драматичний театр
 Не журись! (театр)
 Театри України

Джерело 
  Значення терміну «Театр-студія» в англійській мові 

Багатозначні терміни
Театральна термінологія